Die Acropomatiformes bzw. Pempheriformes sind eine Fischordnung aus der Gruppe der Barschverwandten (Percomorphaceae). Die Verwandtschaft der den Acropomatiformes zugeordneten Familien gründet sich auf molekularbiologische Untersuchungen und wird noch nicht durch morphologische Merkmale gestützt. 

Schon im Jahr 2007 stellten Smith und Craig eine Verwandtschaft zwischen den Wrackbarschen (Polyprionidae), dem Langflossenhecht (Dinolestes lewini), den Panzerköpfen (Pentacerotidae) und den Laternenbäuchen (Acropomatidae) fest. Im Februar 2009 beschrieben Blaise Li und Mitarbeiter in ihrer Analyse der Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen der Acanthomorpha eine monophyletische, aus den Howellidae, den Lateolabracidae und den Tiefsee-Kardinalbarschen (Epigonidae) zusammengesetzte Klade.

In einer Anfang 2013 veröffentlichten Revision der Knochenfischsystematik durch Ricardo Betancur-R. und Kollegen wird eine Ordnung Pempheriformes mit insgesamt 14 Familien als neue Ordnung der Barschverwandten (Percomorphaceae) eingeführt. Die dieser Ordnung zugeordneten Familien gehörten vorher in die Ordnung der Barschartigen (Perciformes). Mit dem Aufkommen der Kladistik und der Methode des DNA-Vergleichs zur Verwandtschaftsanalyse zeigte sich jedoch, das die Perciformes kein Monophylum darstellen. Im Oktober 2015 kamen zwei und im Oktober 2018 vier weitere Familien hinzu, so dass die Ordnung Pempheriformes Ende 2018 insgesamt 20 Fischfamilien umfasst. Davis, Sparks und Smith änderten den Namen der Ordnung 2016 in Acropomatiformes, was bei FishBase und Eschmeyer's Catalog of Fishes, zwei Online-Datenbanken zur Systematik der Fische so übernommen wurde.

Lebensweise 
Alle Arten der Acropomatiformes leben im Meer, einige gehen auch in Brackwasser, keine Art lebt in Süßgewässern. Zahlreiche Arten der Acropomatiformes haben die Fähigkeit zur Biolumineszenz. Diese Fähigkeit ist vier- bis fünfmal unabhängig voneinander innerhalb der Pempheriformes entstanden.

Systematik 
Zu den Acropomatiformes gehören weltweit über 300 Arten in 20 Familien.

 Acropomatidae, 12 Arten
 Banjofische (Banjosidae), 3 Arten
 Tiefseeheringe (Bathyclupeidae), 10 Arten
 Krokodilzahnfische (Champsodontidae), 13 Arten  
 Sandhöhlenfische (Creediidae), 18 Arten
 Langflossenhecht (Dinolestidae), 1 Art
 Tiefsee-Kardinalbarsche (Epigonidae), 46 Arten
 Perlbarsche (Glaucosomatidae), 4 Arten
 Hemerocoetidae, 26 Arten
 Howellidae, 8 Arten
 Lateolabracidae, 3 Arten
 Malakichthyidae, 15 Arten
 Ostracoberycidae, 3 Arten
 Glas- oder Beilfische (Pempheridae), 85 Arten
 Panzerköpfe (Pentacerotidae), 14 Arten
 Wrackbarsche (Polyprionidae), 4 Arten
 Gnomenfische (Scombropidae), 3 Arten
 Stereolepididae, 2 Arten
 Symphysanodontidae, 13 Arten
 Synagropidae, 17 Arten
 incertae sedis: Schuettea, 2 Arten

Folgendes Kladogramm gibt die innere Systematik der Pempheriformes  nach neuesten phylogenetischen Untersuchungen wieder:

Einzelnachweise

Weblinks